Les Coqs d’or () () constituent une des récompenses de cinéma les plus prestigieuses attribuées en Chine continentale. Elles sont données chaque année depuis 1981. Le nom vient de l’année du coq de 1981. Les gagnants, sélectionnés par un jury composé d’autres cinéastes, d’experts de films et d’historiens, reçoivent une statuette de coq d’or attribuée par l'Association du cinéma chinois.

Catégories
Les prix varient selon les années.

Coqs d'or du mérite 
 Meilleur film
 Meilleur réalisateur ()
 Meilleur acteur )
 Meilleure actrice ()
 Meilleur figurant ()
 Meilleure figurante ()
 Meilleur scénario ()
 Meilleure première œuvre de réalisateur ()
 Meilleur directeur de la photographie ()
 Meilleur directeur artistique ()
 Meilleure musique

Coqs d'or spéciaux 
 Coq d'or d'honneur ()

Par type de film 
 Meilleur téléfilm
 Meilleur film de fiction 
 Meilleur film documentaire ()
 meilleur film scientifique ()
 Meilleur film d'animation ()

Les films récompensés 
 2019 : meilleur film pour The Wandering Earth

Les acteurs récompensés 

 2004 : meilleure actrice pour Zhang Ziyi dans Jasmine Women

Liens externes 

  Le Coq d’or sur l’Internet Movie Database.
  Liste des acteurs récompensés.

Récompense de cinéma en Chine
Distinction fondée en 1981